Маргит (; в шахматной литературе традиционно используется написание Маргет) — международные турниры, которые проводились администрацией английского курорта Маргит с 1923 года. В период с 1935 по 1939 годов прошли 5 представительных международных турниров. Их проведение приурочивалось к Пасхе (так же, как проведение турниров в Гастингсе к Рождеству). Состав всех турниров был смешанным: наряду с мировыми звездами, участвовали английские мастера и жившая в Англии чемпионка мира В. Менчик. После II Мировой войны практика проведения этих турниров не возобновлялась.

Победители

Турнирные таблицы

Маргет 1923 

В турнире победил австриец Э. Грюнфельд, обошедший большую группу конкурентов на очко. Обращает на себя внимание посредственное выступление Боголюбова, который хорошо стартовал, в 4-м туре победил Алехина, но затем проиграл черными Мюффану и белыми Мичеллу. Из партий будущего чемпиона мира наиболее известна партия против А. Мюффана. Очень слабо сыграл Рети, проигравший 3 партии. Однако именно в этом турнире он впервые применил дебют, который ныне называется его именем (в партии против Грюнфельда Рети попытался выиграть равную позицию и пожертвовал фигуру, но попал в цейтнот, в результате Грюнфельд четко отразил угрозы и победил). Крайне неудачно сыграл живший в Англии опытный немецкий мастер О. Мюллер, участник еще турнира в Манчестере 1890 года.

Некоторые партии Ю. Колмэна отсутствуют в базах (или приводятся лишь фрагменты этих партий). Полные тексты: Колмэн — Мюффан (2-й тур, 0:1), Грюнфельд — Колмэн (5-й тур, 1:0).
 Партии турнира на сайте 365Chess

Маргет 1935 
Турнир 1935 г. вылился в противостояние восходящей звезды С. Решевского и экс-чемпиона мира Х. Р. Капабланки. Итог борьбы предопределила их личная встреча в 4-м туре. Решевский сотворил стратегический шедевр и сохранил лидерство до конца турнира. Остальные участники существенно отстали. Нужно также отметить крайне неудачное выступление ветерана Ж. Мизеса.

Таблица приводится по источникам 1930-х гг., а также книге М. Эйве и Л. Принса о творчестве Капабланки. В базах указывается, что партия Рейлли — Мизес закончилась вничью (при этом отсутствует ее текст). Если партия действительно завершилась ничьей, то Рейлли набрал 4, а не 4,5 и поделил с Фэйрхерстом 6—7 места, а Мизес набрал 2,5 очка и поделил с Менчик 9—10 места.

Также в базах отсутствуют ничейные партии Милнер-Берри — Рейлли из 3-го тура и Фэйрхерст — Э. Сарджент из 7-го тура.
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Маргет 1936 
В этом турнире Капабланке снова пришлось бороться с молодыми звездами Флором и Штальбергом. Лидеры закончили все партии между собой вничью. В итоге победителем турнира стал Флор, который с остальными участниками сделал на одну ничью меньше, чем экс-чемпион мира.

В базах отсутствуют 14 партий: Флор — Э. Сарджент (1:0), Штальберг — Менчик (1:0), Штальберг — Милнер-Берри (ничья), Штальберг — Тайлор (ничья), Лундин — Менчик (1:0), Лундин — Тайлор (ничья), Лундин — Томас (ничья), Менчик — Милнер-Берри (0:1), Менчик — Тайлор (ничья), Менчик — Томас (ничья), Милнер-Берри — Тайлор (0:1), Милнер-Берри — Э. Сарджент (ничья), Тайлор — Э. Сарджент (ничья), Э. Сарджент — Томас (ничья).
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Маргет 1937 
В 1937 году за победу в турнире боролись Алехин, а также набиравшие силу Керес и Файн. Алехин в одном из первых туров проиграл английскому мастеру Биргеру, допустив несколько грубых ошибок. Позже он проиграл обоим конкурентам. В последнем туре Керес и Файн встречались между собой. Партия протекала в сложной борьбе с обоюдными ошибками. К перерыву Керес получил выигранную позицию, но при доигрывании упустил победу. В результате Керес и Файн поделили первое место. Украшением турнира стала разгромная победа Кереса над Алехиным с несложной, но эффектной жертвой ферзя в финале.

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Маргет 1938 
В этом турнире чемпион мира Алехин был уже вне конкуренции. Его триумфальному шествию не помешало даже поражение от В. Петрова (Алехин в чуть худшей позиции допустил ошибку и попал под матовую атаку). За второе место боролись Петров, Шпильман и Бёк. Решающей оказалась междоусобная встреча Петрова и Шпильмана в последнем туре. Австрийскому гроссмейстеру удалось одержать победу и обойти конкурента в итоговой таблице. Бёк неожиданно проиграл Менчик и остался за чертой призеров. Самая известная партия турнира — партия Алехин — Бёк, в которой чемпиону мира удалось разгромить финского мастера, применив новинку в принятом ферзевом гамбите (впрочем, корректность игры Алехина уже долгое время вызывает вопросы).

После турнира вышел сборник партий с комментариями Алехина.
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Маргет 1939 
В турнире 1939 года встретились экс-чемпион мира Капабланка и победители турниров 1936 и 1937 гг. Флор и Керес. Все партии между собой они закончили вничью, и победителем турнира стал Керес, допустивший меньше потерь во встречах с остальными участниками. Качество игры победителя также было на высоте. Свидетельством этому может служить партия Кереса против Найдорфа.

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Примечания

Литература 
 

Шахматные турниры в Англии
1923 год в шахматах
1935 год в шахматах
1936 год в шахматах
1937 год в шахматах
1938 год в шахматах
1939 год в шахматах